De Litouwse voetbalclub Atlantas Klaipėda speelt sinds 2000 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Atlantas Klaipėda

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 3.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Litouwen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Atlantas Klaipėda
Atlantas Klaipėda